Чемпионат Алжира по футболу 2012/2013 годов проходил с 7 сентября 2012 года по 4 мая 2013 года.

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 7 сентября 2012 года по 4 мая 2013 года они проводили двухкруговой турнир чемпионата. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион.

Участники

Таблица 

Источник данных: soccerway.com

Ссылки 
 Официальный сайт

2012/2013
Алжир
Спорт в Алжире в 2012 году
Спорт в Алжире в 2013 году
Футбол в Африке в 2012 году
Футбол в Африке в 2013 году